Салто Гранде има више значења:

 Салто Гранде (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Салто Гранде (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику